The Front Page – opera teatrale di Ben Hecht e Charles MacArthur
The Front Page – film del 1931 diretto da Lewis Milestone
Prima pagina (The Front Page) – film del 1974 di Billy Wilder
The Front Page – serie televisiva statunitense